Оннёс, пишется также  Оннес () — село в Амгинском улусе Якутии России. Административный центр Амгино-Нахаринского наслега. Большинство жителей якуты.
Население  чел. () .

Малая родина Героя Социалистического Труда П. И. Яковлева.

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии, на самой южной окраине улуса, у реки Амга, вблизи места впадения в неё притока Дибадах. Вблизи административные границы с Усть-Майским, Алданским, Хангаласским улусами.

Расстояние до улусного центра — села Амга — 81 км.

Уличная сеть состоит из 11 географических объектов: ул. Берёзовая, ул. Г.Павлова, ул. Д. Н. Гаврильева, ул. Ефремовка, ул. Интернациональная, ул. Л.Александрова, ул. Лягинская, ул. Молодёжная, ул. Новая, ул. П. И. Яковлева, ул. Пушкина.

История 
Доякутская истории амгинской земли обнаружено на Оннесе. Археологи обнаружили на Оннесской стоянке погребение людей каменного века, орудия сумнагинской культуры. Оннесское погребение единственнственного того рода в Якутии; ближайшее находка сделана в Бурятии, в третьей могиле Бухусанского могильника. По типам орудий на стоянке Оннес археологи отнесли их к белькачинской и ымыяхтахской неолитическим культурам Ш -П тыс.до н. э.(Г. В. Попов. Древняя Амга)

Село Оннес до революции 1917 года славился как центров развития в улусе образования, торговли, охоты, скотоводства, оленеводства.

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Амгино-Нахаринский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 586 человек мужчин — 274, женщин — 312 (46,8 и 53,2 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 96 % от общей численности населения в 614 чел..

Известные жители 
Село — малая родина многих известных якутов: Героя Социалистического труда П. И. Яковлева, художника Марии Магатыровой, скульптора А. И. Филиппова, писателя-краеведа Д. Н. Гаврильева, первого из якутов мастера спорта СССР по лыжным гонкам Егора Григорьева

Инфраструктура 
МБОУ Амгино-Нахаринская СОШ им. Петра Ионовича Яковлева (ул. Пушкина, 8)

Почтовое отделение 678612 (ул. Героя Яковлева, 25)

В 2018—2019 гг. в село пришёл оптоволоконный интернет

Транспорт 
Дорога районного значения «Амга — Покровка — Болугур — Ефремово — Оннёс».

По зимнику связан со всеми четырьмя улусами региона.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Амгинского улуса
Населённые пункты на реке Амга